Giuseppe Pisano (Düsseldorf, 1988. április 26. –) német-olasz labdarúgó, a Borussia Mönchengladbach II csatára.

További információk 
Giuseppe Pisano adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Olasz származású németek
Olasz labdarúgók
Német labdarúgók
A Schalke 04 II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek